Příjmení Ducháček (Ducháčková) má více osobností:
 Ivo Ducháček (1913–1988) – český a československý novinář a politik, člen ČSL
 Petr Ducháček (* 1987) – český politik, starosta obce Drnovice na Blanensku a předseda Klubu starostů TOP 09
 Otto Ducháček (1910–1993) – český vysokoškolský profesor a romanista
 Rudolf Ducháček – československý generál a náměstek ministra obrany
 Tony Ducháček – zpěvák hudební skupiny Garage
 Věra Beránková-Ducháčková (1909–1994) – česká sochařka-figuralistka
 Vratislav Ducháček (1941–2018) – český chemik a vysokoškolský pedagog

Fiktivní postava
 Jan Damián Ducháček – hlavní postava české filmové komedie Ducháček to zařídí

Odkazy

Externí odkazy 
 

Česká příjmení